Пельц — фамилия:

 Пельц, Ежи (1924—2017) — философ, логик.
 Пельц, Роман Шлёмович (1937—2022) — советский и канадский шахматист.
 Пельц, Ян (род. 1957) — чешский писатель.